

61 км — селище, Юр'янський район, Кіровська область

61 км — зупинний пункт залізниці